(né en 1938), rabbin américain ;
 Édouard Axelrad (1918-2006), résistant déporté et écrivain ; 
 John Axelrad, monteur des films Two Lovers et La nuit nous appartient ;
 Martin Axelrad (1926- 2010), dirigeant du Parti communiste international, sculpteur et écrivain ;
 , ingénieure spatial américaine ;
 Vicki Lawrence Axelrad (1949-), actrice américaine.

Voir aussi :